

Astronomia
 1343 Nicole – asteroide della fascia principale

Cinema
 Nicole – film del 1978 diretto da István Ventilla con Catherine Bach

Geografia
 Francia
 Nicole – comune del Lot e Garonna

Musica
 Nicole – cantante cilena (nome d'arte di Denisse Lillian Laval Soza)
 Nicole Hohloch – cantante tedesca, conosciuta semplicemente come Nicole
 Nicole – gruppo musicale death metal finlandese

Onomastica

Nome
 Nicole – variante del nome proprio di persona italiano femminile Nicoletta

Cognome
Bruno Nicolè (n. 1940), calciatore italiano